Луиза Лассер (, родилась 11 апреля 1939 года) — американская актриса, наиболее известная по заглавной роли в сатирической мыльной опере «Мэри Хартман, Мэри Хартман» (1976—1977) и работам в ранних фильмах Вуди Аллена.

Биография 
Лассер родилась в Нью-Йорке в еврейской семье. Она изучала политологию в Брандейском университете. Лассер была замужем за Вуди Алленом с 1966 по 1969 год.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Филдстонской школы
Выпускники Брандейского университета
Актрисы мюзиклов США
Киноактрисы США